Passiv, i betydelsen overksam, oföretagsam eller som låter något ske utan att aktivt ingripa, kan syfta på:

 Passiv form – en grammatisk form
 Passivsidan – skulder och eget kapital i en balansräkning

Se även
 Passiv elektrisk komponent
 Passiv förvaltning
 Passivhus
 Passivering
 Passivt nät
 Passivt ordförråd
 Passiv rökning
 Passiv transport

Källor